Това е списъкът с епизоди на анимето Наруто. Наруто е базирано по едноименнта манга на Масаши Кишимото. Сериалът е съставен от две части: първата приключва до 220-и епизод; втората е продължение на първата и към дата 20 март 2008 г. са излезли 52 епизода. Към поредицата има и четири филма – 3 от I част и 1 от II част.

1 сезон: 2002 – 2003 (2007 в България)

2 сезон: 2003 (2007 в България)

3 сезон: 2004 – 2005

4 сезон: 2005 – 2006

5 сезон: 2006 – 2007

Филми

Бележки